Szwajcaria:
 Grissach – dawna nazwa gminy Cressier w kantonie Fryburg 
 Grissach – dawna nazwa gminy Cressier w kantonie Neuchâtel